«По ту сторону» () — социально-психологическая драма шведского режиссёра Перниллы Аугуст, вышедшая в 2010 году. Фильм снят по одноимённому роману Сусанны Алакоски.

Премьера фильма состоялась 6 сентября 2010 года на 67-м Венецианском кинофестивале; фильм получил награду «International Critics' Week Award». В 2011 году фильм стал лауреатом кинопремии Северного Совета — наиболее престижной кинематографической награды в странах Северной Европы.

Сюжет 
Главная героиня фильма — Леена, девушка, выросшая в бедной семье финских эмигрантов, которая распалась из-за пристрастия родителей к алкоголю. В начале фильма она узнаёт, что её мать находится при смерти, вследствие чего ей придётся вновь пережить неприятные моменты её прошлого.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы Швеции 2010 года
Фильмы-драмы Швеции